Thorium (90Th) má 32 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 208 až 239, a několik jaderných izomerů. V přírodě se vyskytuje 6 izotopů, ovšem pouze 232Th je relativně stabilní a vyskytuje se ve větším množství. Nejstabilnější izotopy jsou 232Th (poločas přeměny 1,4×1010 let), 230Th (7,54×104 let), 229Th (7 932 let), 228Th (1,91 let) a 234Th (24,10 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 19 dnů, většina pod 1,3 sekundy.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Thorium
Thorium